Fuhrhop ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Fuhrhop (* 1967), deutscher Autor und Verleger
 Hans-Jürgen Fuhrhop (1915–2004), deutscher Politiker (CDU)
 Jürgen-Hinrich Fuhrhop (* 1940), deutscher Chemiker und Autor
 Nanna Fuhrhop (* 1968), deutsche Germanistin
 Roland Walter Fuhrhop (1917–1998), deutsch-britischer Kaufmann, siehe Tiny Rowland

Fuhrhop ist der Name folgenden Weilers:
 Fuhrhop (Osterheide), Weiler in Jettebruch, Ortsteil der Stadt Bad Fallingbostel